Розанцев — фамилия; имеет женскую форму Розанцева. Известные носители:
 Розанцев, Валентин Фёдорович (1939—2010) — советский и российский художник-карикатурист, организатор-концептуалист, педагог.
 Розанцев, Николай Васильевич (1922—1980) — советский кинорежиссёр и сценарист.

Розанцева 
 Розанцева, Нина Устиновна (1949—2012) — советская и белорусская актриса кино и театра.